Casey Cartwright est un personnage de fiction de la série télévisée américaine Greek, interprété par l'actrice Spencer Grammer.  Casey entre à l'université de Cyprus-Rhodes et rejoint la sororité Zeta Beta Zeta (ΖΒΖ) dont elle devient la présidente quelque temps après.  Côté cœur, Casey sort avec le responsable des jeunes recrues des Omega Chi Delta (ΩΧΔ)(dont il deviendra par la suite le Président) Evan Chambers mais se retrouve toujours coincée dans des triangles amoureux avec Cappie le président Kappa Tau Gamma (KTΓ).  Elle est aussi la sœur de Russell « Rusty » Cartwright dit le "Baveux" de la fraternité KTΓ.  
Dans la saison 2, elle sort avec Max Tyler. À la fin de la saison 2, elle rompt avec Max et avoue ses sentiments pour Cappie qui la rejette.  Dans la saison 3, entre Cappie et elle c'est bizarre et gênant, tandis qu'elle redevient ami avec Evan.  Dans l'épisode 10 de la saison 3, Casey rejette les avances de Evan (qui est toujours amoureux d'elle). Et c'est à partir de cet épisode qu'elle commence à sortir avec Cappie.  Dans la saison 3, Casey devient Vice-Présidente de Pan-hellenic dont Katherine (ex de son frère Rusty en est la Présidente)
Dans le dernier épisode de la saison 3, Casey et Cappie se séparent car Casey décide de finir ses études à Washington et Cappie refuse de quitter l'université et sa confrérie il reprend alors les lettres de son cercle qu'il voulait offrir à Casey. 
Ils se remettent ensemble dans la saison 4. Casey abandonne la fac de droit et part avec Cappie fraîchement gradué en milieu d'année universitaire. 

Personnage de Greek
Personnage de fiction américain
Élève de fiction